Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem 2014 – tenisowy turniej WTA w sezonie 2014 z cyklu Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem rozgrywany w dniach 21–27 kwietnia 2014 roku w Marrakeszu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Afryce